Kej est un nom qui peut désigner :
 Kej (1959-), un peintre et un performeur français.

KEJ est un code qui peut désigner :
 aéroport international de Kemerovo, un des plus grands aéroports de l'Oblast de Kemerovo, en Russie, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports